Le mot météore, peut désigner :

Géologie et planétologie 
 Un Météore, la traînée lumineuse produite par l'entrée dans l'atmosphère d'un corps extraterrestre.

Sciences humaines et sociales 
 Xénophon met dans la bouche de Socrate l’expression « meteoroteron »  pour désigner les êtres , célestes.
  John Wallis, après l'observation d'une pluie de météores en Angleterre en 1676, suggère qu'ils peuvent être dus à la rentrée atmosphérique de comètes.

Culture et société

Cinéma 
 Le Météore est un film québécois réalisé par François Delisle, sorti en 2013.

Littérature 
 Les Météores, de René Descartes, 1637, où apparaît la première explication scientifique de l'arc-en-ciel
 Météores, de Simone de Rémens, pseudonyme de Simone de Saint-Exupéry, paru en 1943
 Les Météores, roman de Michel Tournier paru en 1975
 Les Météores : Gary ; Onassis ; Citroën. Trois destins au-delà de la fiction, biographies par Valéry Coquant, paru en 2006.
 La Chasse au météore, roman de Jules Verne écrit en 1898 et publié en 1908
 S.O.S. Météores, roman en bande dessinée de la série Les aventures de Blake et Mortimer de Edgar P. Jacobs
 Mes météores, de Christiane Taubira, Flammarion, .

Monuments 
 Les Météores sont des monastères construits aux sommets de pitons rocheux, dans le Nord de la Grèce.

Musique 
 Le Météore est une chanson de Stephen Faulkner, sur l'album Caboose, paru en 1992.

Toponyme 
 Les Météores sont des pitons rocheux situés en Thessalie, dans le nord de la Grèce.

Notes et références 

Homonymie de titre